Пюже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз
 Пюже () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ду
 Жан-Лу Пюже (фр. Jean-Loup Puget, нар. 7 березня 1947, Шалон-сюр-Сон, Франція) — французький астрофізик, фахівець з реліктового випромінювання.